Новодеревенское сельское поселение — муниципальное образование в России:
 Новодеревенское сельское поселение, входит в Липецкий район Липецкой области;
 Новодеревенское сельское поселение, входит в Парфинский район Новгородской области;
 Новодеревенское сельское поселение, входит в Касимовский район Рязанской области.